Paris-Roubaix 1980 var den 78. udgave af cykelløbet Paris-Roubaix og blev arrangeret 13. april 1980. Løbet blev vundet af Francesco Moser, efterfulgt af Gilbert Duclos-Lassalle og Dietrich Thurau.

Hold

Resultater

Eksterne henvisninger 

1980
Cykelløb i 1980